Els maniraptoriformes (Maniraptoriformes) constitueixen un clade de dinosaures que conté els ornitomimosaures i els maniraptors. Aquest grup va ser anomenat per Thomas Holtz, que el va definir com «l'ancestre comú més recent dOrnithomimus i dels ocells, així com tots els descendents d'aquest ancestre comú».

 Proves fòssils 
S'han descobert molts fòssils en els últims anys, particularment a la Xina. Molts dels dinosaures amb plomess pertanyen a aquest clade. En particular, un fòssil de l'alvarezsàurid Shuvuuia té una versió de queratina consistent amb la de les plomes aviàries.

Es coneixen molts fòssils quasi complets de maniraptoriformes del Juràssic superior. Archaeopteryx es coneix de Baviera, de fa entre 155 i 150 milions d'anys. Ornitholestes, el troodòntid WDC DML 110, Coelurus fragilis i Tanycolagreus topwilsoni es coneixen de la formació de Morrison a Wyoming de fa uns 150 milions d'anys. La biota de Daohugou, incloent-hi Anchiornis i Epidexipteryx, és el registre més antic de maniraptoriformes, datant de fa uns 160 milions d'anys. Un possible maniraptoriforme, Eshanosaurus, va viure fins i tot més aviat, durant el Juràssic inferior, tot i que la seva identificació és controvertida.

L'ampli rang de fòssils del Cretaci inferior i l'evidència morfològica suggereix que la diferenciació de les principals branques de maniraptoriformes es va donar abans del final del Juràssic.

Fins fa poc, es pensava que els parents del tiranosaure eren maniraptoriformes, però actualment no sembla que sigui així.Senter, P. (2007). "A new look at the phylogeny of Coelurosauria (Dinosauria: Theropoda)". Journal of Systematic Palaeontology, (

 Història de l'estudi del grup 
L'any 1994, un estudi fet pel paleontòleg Thomas Holtz va trobar una relació estreta entre els ornitomimosaures i els troodòntids, i va anomenar a aquest grup com a Bullatosauria. Holtz va rebutjar aquesta hipòtesi l'any 1999, i actualment la majoria de paleontòlegs consideren als troodòntids com a més estretament emparentats amb els ocells o amb els dromeosàurids que amb els ornitomimosaures, fent que el grup Bullatoasauria s'hagi abandonat. El nom feia referència a l'esfenoide inflat que ambdós grups comparteixen. Holtz va definir el grup com el calde que conté l'ancestre comú més recent de Troodon i Ornithomimus'' i tots els seus descendents. El concepte avui en dia es considera redundant, i el clade Bullatosauria avui en dia es veu com a sinònim dels maniraptoriformes.

 Classificació 
Els següents resultats filogenètics estan extrets principalment de Senter (2007)1 Maniraptoriformes, 2 Ornithomimosauria, 3 Maniraptora, 4 Therizinosauroidea, 5 Therizinosauridae, 6 Alvarezsauridae, 7 Oviraptorosauria, 8 Oviraptoridae, 9 Ingeniinae, 10 Paraves, 11 Avialae, 12 Aves, 13 Ornithurae, 14 Deinonychosauria, 15 Troodontidae, 16 Dromaeosauridae, 17 Unenlagiinae, 18 Microraptoria, 19''' Dromaeosaurinae

Referències 

Celurosaures